O Corredor Inajar-Rio Branco-Centro é um corredor de ônibus da cidade de São Paulo, administrado pela SPTrans. Liga o bairro de Vila Nova Cachoeirinha ao Terminal Correio, no centro. O corredor é composto por faixas exclusivas em ruas e avenidas, por onde circulam ônibus das chamadas linhas estruturais, entre outras linhas que passam pelo corredor.

História

Foi inaugurado em 11 de julho de 1991 com plataformas de nível alto à direita, em 30 de agosto de 1996 é ampliado e em 1998 passa a ter trólebus pela linha 9300/10 (Terminal Casa Verde - Praça Ramos de Azevedo), entre 2003 e 2004 sofreu uma reforma e em seguida os trólebus são retirados de circulação do corredor. Inclui as avenidas Inajar de Souza, Comendador Martinelli, Marquês de São Vicente, Luzitânia, Norma Pieruccini Gianotti, Rudge e Rio Branco. Por esse corredor circulam cerca de 30 linhas de ônibus municipais, além de quatro linhas da intermunicipais da EMTU-SP. A extensão total é de 14,3 km.

Ver também
CPTM
Metrô de São Paulo

Ligações externas
São Paulo Transporte

Transportes da cidade de São Paulo
Inajar Rio Branco Centro
São Paulo Transporte